«Amante, el amante o la amante» (en sus plurales «amantes, los amantes o las amantes») puede referirse para:
 Amante como ser amado.
 Amante como tercera persona en una infidelidad de relación monógama.

Cine 
Amantes
 Amantes (1927), película dirigida por John M. Stahl.
 Amantes (1984), película dirigida por Vicente Aranda.
 Amantes (1991), película dirigida por Vicente Aranda.
 Amantes (2001), película dirigida por Jay Madison.
El amante
 El amante (1962), obra de teatro de Harold Pinter.
 El amante (1984), novela de Marguerite Duras.
 El amante (L'amant) (1992), película dirigida por Jean-Jacques Annaud, basada en la novela anterior.
 El amante (2008), película dirigida por Richard Eyre.
 El amante (2009), película dirigida por Luca Guadagnino.
Los amantes
 Los amantes (1951), película dirigida por Fernando A. Rivero.
 Los amantes (1956), película dirigida por Benito Alazraki.
 Los amantes (1958), película dirigida por Louis Malle.
 Los amantes (2008), película dirigida por James Gray.

Televisión 
 Amantes (2005), telenovela venezolana.

Música 
 El amante, canción de los reggaetoneros Daddy Yankee y J Álvarez
 El amante, sencillo del cantante puertorriqueño Nicky Jam.
 Amante bandido (19??), canción de Miguel Bosé. 
 Los amantes (1988), canción de Mecano.

Náutica 
 Amante, cabo grueso que tiene por objeto suspender algo con relativamente poco esfuerzo.

Publicaciones 
 El Amante, también conocida como El Amante del Cine y El Amante. Cine, una revista argentina online (anteriormente publicada en papel) dedicada al cine mundial, y una de las publicaciones especializadas en el séptimo arte mas longevas del país.